La Korisliiga 2011-2012 è stata la 72ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Sami Lehtoranta,  e  Jeb Ivey, 
MVP finali:  Jeb Ivey, 
Allenatore dell'anno:  Greg Gibson, 
Miglior giovane:  Alex Vaenerberg, 
Sesto uomo:  Carl Lindbom, 
Giocatore più migliorato:  Matti Nuutinen, 
Miglior difensore:  Antero Lehto, 
Miglior arbitro:  Mika Moberg

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2011-2012